The Gators bezeichnet:
 Elmshorn Alligators, deutscher Baseballclub aus Elmshorn
 The Gators, US-amerikanische Rock-’n’-Roll-Band aus Tennessee